Торнберг (Tornberg, Thornburgh) — фамилия.

Известные носители:
 Торнберг, Дик (1932—2020) — американский политик, 76-й генеральный прокурор США, 41-й губернатор Пенсильвании.
 Торнберг, Карл Иоганн (1807—1877) — шведский востоковед.